Utenhove (Uutenhove, uiten Hove, uyt den Hove, auch übersetzt ex Curia, du Jardin, du Gardin, de la Cour, d' Uutcourt u. ä.) ist der Name folgender Personen:

 Johann von Utenhoven oder Johann von Ardemburg († 1269), Dominikaner, Professor in Paris
 Willem van Utenhove oder Willem de Matoc (Mitte des 13. Jh.), flämischer Dichter, Verfasser einer niederländischen Bearbeitung („Reinaert“) des „Reinecke Fuchs“
 Martin Utenhove (1. Hälfte des 15. Jh.), Architekt aus Mecheln, Portal der  St. Martins-Kirche in Ypern
 Georis (Joris) Utenhove (2. Hälfte des 15. Jh.), Maler in Ypern
 Johannes Utenhove oder Joannes ex Curia (* um 1415; † 1489), Generalvikar des Dominikanerordens in den Niederlanden
 Nicolas van Utenhove († 1527), Freund des Erasmus von Rotterdam und Rat von Flandern
 Karl von Utenhove der Ältere (1500–1580), flämischer humanistischer Philologe und Politiker
 Karel van Utenhove († nach 1584), Herr von Hooghewalle, täuferisch gesinnter Genter Ratsherr und Bürgermeister
 Jan van Utenhove der Ältere oder Jean du Jardin (* 1516; † 1566), flämischer Humanist und reformierter Theologe
 Karl von Utenhove der Jüngere (1536–1600), flämischer humanistischer Philologe und Dichter
 Anna von Utenhove oder Johanna Utenhovia (* um 1550; † nach 1603), flämisch-deutsche Humanistin und neulateinische Dichterin
 Antoon van Utenhove († 1573), Kapitän des Schiffes „de Geelvinck“ der Wassergeusen, 1572 in Oudenaarde von den Spaniern gefangen genommen und in Brüssel hingerichtet
 Anna Utenhove oder Anneke van den Hove (* um 1552, † 1597), als taufgesinnte „Ketzerin“ 1597 in Brüssel lebendig begraben
 Anthonius van Utenhove († 1625), Herr von Rijnestein bei Utrecht, niederländischer Oberst und Kommandeur von Duisburg, Emmerich, Zutphen und Ostende
 Karel van Utenhove oder Karel Dujardin (1622/26–1678), niederländischer Landschaftsmaler und Radierer
 Baron Jacob Maurits Carel van Utenhove van Heemstede (1773–1836), niederländischer Astronom und Kunstsammler

Aus dem fränkischen Adelsgeschlecht Uttenhofen stammten
 Wolfgang von Utenhof (Wolf von Uttenhoven) (* um 1497; † 1542), Magister, Rat Herzog Friedrichs I. von Schleswig-Holstein-Gottorf, seit 1523 dänischer Kanzler
 Amalie von Uttenhoven († um 1844), Stiftsdame zu Schildesche, Hofdame der Herzogin Luise von Sachsen-Gotha-Altenburg in Coburg und St. Wendel, Dichterin und Schriftstellerin, Korrespondenz mit Friedrich Rückert

Vermutlich nach der Herkunft der Familie aus dem Dorf Uttenhofen bei Schwäbisch Hall ist benannt
 Kaspar Uttenhofer (Utenhof, Uttenhofen, Utenhovius) († 1621), Geometer und Astronom in Nürnberg